Rukwasuchus is een geslacht van uitgestorven peirosauride Mesoeucrocodylia, bekend uit de Galula-formatie uit het Midden-Krijt in het zuidwesten van Tanzania. Het bevat als enige soort Rukwasuchus yajabalijekundu.

Ontdekking 
Rukwasuchus is bekend van zijn holotype RRBP 08630, een goed bewaard gebleven achterste deel van de schedel, inclusief de schedelpan, hersenpan en interorbitale regio zonder het rostrum, het voorste deel van het verhemelte, zowel traanbeen, jukbeenderen als quadratojugals, evenals de onderkaak. RRBP 08630 werd in 2008 verzameld op de vindplaats Namba 2 (ook bekend als RRBP 2007-02), samen met de titanosauriër Rukwatitan bisepultus die exclusief is voor deze vindplaats. Het materiaal dat aan Rukwasuchus is toegewezen, omvat vier geïsoleerde tanden, die afkomstig waren uit de naburige plaatsen RRBP 2007-01 die de drie tanden RRBP 07351, 07369 en 09362 opleverde, en RRBP 2009-01 die de tand RRBP 09367 opleverde. Alle exemplaren kwamen van ongeveer vijfentwintig kilometer ten zuiden van Lake Rukwa in het Galula-studiegebied, Rukwa Rift Basin in het zuidwesten van Tanzania, behorend tot het Namba-lid van de Galula-formatie die dateert uit de Laat-Aptien of mogelijk Vroeg-Cenomanien van het Midden-Krijt, ongeveer honderd miljoen jaar geleden.

Beschrijving 
De schedel moet intact een veertig centimeter lang zijn geweest.

De schedel van Rukwasuchus bezit verschillende autapomorfieën die hem onderscheiden van andere krokodilachtigen. Deze omvatten de aanwezigheid van een overdwars smal, langwerpig en door een tussenschot gescheiden intern neusgat dat zich vooraan op de pterygoïde bevindt, de aanwezigheid van een duidelijk ingedrukte achterste rand van het wandbeen die het supraoccipitale uitsluit van het schedeldak, en een neergaande tak van het postorbitale met een goed ontwikkeld posteroventraal uitsteeksel. De morfologie van de schedel en losse tanden suggereert nauwe verwantschap met de peirosauride Hamadasuchus rebouli uit de Kem Kem-bedden van het Midden-Krijt van Marokko. Rukwasuchus is de enige bekende ten zuiden van de Sahara gevonden peirosauride uit Afrika, en vormt dus de enige link tussen de gewervelde fauna in het midden van het Krijt en de veel meer overvloedige en taxonomisch diverse fauna uit Noord-Afrika.

Etymologie 
Rukwasuchus werd in 2014 benoemd door Joseph John-Warren Sertich en Patrick M. O'Connor en de typesoort is Rukwasuchus yajabalijekundu. De geslachtsnaam verwijst naar Lake Rukwa en het Rukwa Rift Basin, gelegen in het zuidwesten van Tanzania, waar het holotype van Rukwasuchus en andere gewervelde dieren werden verzameld door het Rukwa Rift Basin Project, en suchus, gelatiniseerd van de Griekse souchos, de Egyptische krokodilgod. De soortaanduiding yajabalijekundu is afgeleid van de Swahili-taal en betekent 'van de rode ontsluiting', verwijzend naar de afzettingen van de Rode Zandsteengroep die in het bassin zijn blootgelegd.

Fylogenie 
Een fylogenetische analyse van Crocodyliformes ondersteunt een nauwe verwantschap tussen Rukwasuchus en andere Afrikaanse leden van Trematochampsidae, zoals Hamadasuchus en Trematochampsa, binnen een grotere clade van peirosauriden uit Gondwana. Het volgende cladogram is vereenvoudigd naar de analyse van Sertich & O'Connor (2014); de verwantschappen binnen Sebecosuchia en afgeleide Notosuchia worden niet getoond.

Uitgestorven Crocodylomorpha